Et Cetera  é uma canção interpretada por Sinéad Mulvey & Black Daisy, representante da Irlanda no Festival Eurovisão da Canção 2009, e participando na segunda semifinal do Festival, não conseguiu apurar-se para a Grande Final.

Referências

Canções do Festival Eurovisão da Canção